El Masters de Cincinnati 2017, anomenat oficialment Western & Southern Open 2017, fou una competició tennística jugada sobre pista dura dins les sèries Masters 1000 de l'ATP en categoria masculina, i dins els Premier 5 Tournaments de la WTA en categoria femenina. La 116a edició del torneig es va disputar entre el 12 i el 20 d'agost de 2017 al Lindner Family Tennis Center de Mason, prop de Cincinnati, Ohio, Estats Units.

El tennista búlgar Grigor Dimitrov va guanyar el títol més important del seu palmarès en tot just la primera final de categoria Masters de disputava. Aquest fou el seu tercer títol de l'any. L'espanyola Garbiñe Muguruza va guanyar el segon de la temporada després d'escombrar la romanesa Simona Halep en la final. Muguruza s'acostava al número 1 del rànquing, al qual aspirava precisament la seva rival ja que es va quedar a només 5 punts. La parella francesa formada per Pierre-Hugues Herbert i Nicolas Mahut van guanyar el tercer títol de l'any, tots tres de categoria Masters i els dos darrers de forma consecutiva ja que la setmana abans es van imposar a Mont-real. La parella femenina formada per la taiwanesa Chan Yung-jan i la suïssa Martina Hingis van guanyar el sisè títol de la temporada.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 
 
 

2017
ATP World Tour 2017
WTA Tour 2017